PIO peut correspondre à :
 l’Institut pontifical oriental, un institut de recherches et d'enseignement sur l'Orient chrétien, à Rome,
 un circuit PIO (Parallèle output/input),
 la pression intra-oculaire, la pression régnant à l'intérieur du globe oculaire.
 un patronyme ou un prénom ,
 « pébioctet » en informatique, unité avec préfixe binaire désignant un multiple de l'octet,
 le Public Information Officer : attaché de presse d'un service officiel.